Делинне — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Делинне — гора, на северо-востоке Эльгинского плоскогорья, координаты 64°55' с. ш. 138°44' в. д., код ГКГН 123158.
 Делинне — река, правый приток р. Томпо, координаты 64°08' с. ш. 136°02' в. д., код ГКГН 121853.
 Делинне — озеро, на р. Делинне, координаты 64°52' с. ш. 138°43' в. д., код ГКГН 358657.

См. также